Viper (читается вайпер; от  — гадю́ка):

 Dodge Viper — спортивный автомобиль компании Dodge.
 viper — плагин для текстового редакторa Emacs эмулирующий команды vi
 Viper (телесериал) (Вайпер (телесериал), Змей (телесериал)) — :en:Viper (TV series)
 VIPER — в программировании, архитектура приложения, придуманная разработчиками MutualMobile.
Patriot viper - серия DDR4 памяти от фирмы Patriot.

Вооружение и военная техника

Летательные аппараты 
 Bell AH-1Z Viper — американский ударный вертолёт.

Ракетно-бомбовое оружие 
 AGM-80 Viper — американская управляемая ракета класса «воздух—поверхность»
 FGR-17 Viper — американский ручной противотанковый гранатомёт
 Giant Viper — британский комплект разминирования
  — немецкая управляемая ракета класса «воздух—воздух» с ИКГСН (Bodenseewerk/Dornier)
 Viper Dart — американская метеорологическая ракета с потолком полёта 125—140 км
 GBU-44/B Viper Strike — американский управляемый авиационный боеприпас, оснащённый полуактивной лазерной головкой самонаведения

Робототехника 
 VIPeR — робот-разведчик на гусеничном ходу
  — лунный ровер NASA (Исследовательский центр Эймса), который планируется доставить на поверхность Луны в ноябре 2023 года

Бронетехника 
 Viper — пакистанская БМП.

См. также 
 Вайпер